La Seconda Lega interregionale 2017-2018 è la 17ª edizione della divisione interregionale del Campionato svizzero di calcio. Il campionato è iniziato il 12 agosto 2017 e si concluderà il 9 giugno 2018.

Stagione

Formula 
Le 84 squadre partecipanti sono suddivise in sei gruppi da 14 squadre ciascuno e si affrontano in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno. 
Al termine della stagione, le prime classificate di ciascun gruppo vengono promosse in 1ª Lega, mentre le ultime tre retrocedono in Seconda Lega cantonale.

In caso di arrivo a parità di punti non vale la differenza reti, ma vengono presi in considerazione i punti di penalità accumulati nella Coppa Disciplina (art. 48), attribuiti in base ai seguenti criteri:
 1 punto per ogni ammonizione;
 2 punti per ogni espulsione per doppia ammonizione;
 2 punti per ogni espulsione per fallo da ultimo uomo;
 3 punti per ogni espulsione per comportamento antisportivo o gioco pericoloso;
 7 punti per ogni espulsione per offese rivolte all'arbitro o agli assistenti di gioco;
 7 punti per ogni espulsione per fallo di reazione.

Vengono inoltre calcolate le irregolarità commesse dagli allenatori e i suoi assistenti, le interruzioni di partita, nonché le strette di mano tra giocatori ritenute non congrue secondo le disposizioni della Lega Amatori:
 3 punti per strette di mano ritenute non congrue;
 5 punti per ogni espulsione per comportamento antisportivo degli allenatori o i loro assistenti;
 10 punti per ogni espulsione per offese rivolte dalla panchina all'indirizzo dell'arbitro o agli assistenti di gioco;
 30 punti per ogni interruzione di partita.

Gruppo 1

Classifica attuale 

Legenda:
      Promossa in 1ª Lega 2018-2019.
      Retrocessa in Seconda Lega 2018-2019.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
La colonna PP indica i punti di penalità della coppa disciplina (art.48).

Risultati

Tabellone

Gruppo 2

Classifica attuale 

Legenda:
      Promossa in 1ª Lega 2018-2019.
      Retrocessa in Seconda Lega 2018-2019.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
La colonna PP indica i punti di penalità della coppa disciplina (art.48).

Risultati

Tabellone

Gruppo 3

Classifica attuale 

Legenda:
      Promossa in 1ª Lega 2018-2019.
      Retrocessa in Seconda Lega 2018-2019.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
La colonna PP indica i punti di penalità della coppa disciplina (art.48).

Risultati

Tabellone

Gruppo 4

Classifica attuale 

Legenda:
      Promossa in 1ª Lega 2018-2019.
      Retrocessa in Seconda Lega 2018-2019.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
La colonna PP indica i punti di penalità della coppa disciplina (art.48).

Risultati

Tabellone

Gruppo 5

Classifica attuale 

Legenda:
      Promossa in 1ª Lega 2018-2019.
      Retrocessa in Seconda Lega 2018-2019.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
La colonna PP indica i punti di penalità della coppa disciplina (art.48).

Risultati

Tabellone

Gruppo 6

Classifica attuale 

Legenda:
      Promossa in 1ª Lega 2018-2019.
      Retrocessa in Seconda Lega 2018-2019.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
La colonna PP indica i punti di penalità della coppa disciplina (art.48).

Risultati

Tabellone

Note 

Calcio nel 2017
Calcio nel 2018
2018 5